Celaya ist der Familienname folgender Personen:
 Angélica Celaya (* 1982), US-amerikanisch-mexikanische Schauspielerin
 Anttón Luengo Celaya (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Gabriel Celaya (1911–1991), spanischer Schriftsteller
 Juan Celaya (* 1998), mexikanischer Synchronspringer
 Michel Celaya (1930–2020), französischer Rugby-Union-Spieler

Celaya bezieht sich auf:
 Celaya, eine Stadt in Mexiko
 Atlético Celaya, mexikanischer Fußballverein
 Bistum Celaya, mexikanische römisch-katholische Diözese
 Celaya Fútbol Club, mexikanischer Fußballverein

Siehe auch:
 Zelaya